Aceasta este o listă a orașelor din Eritrea. ordonată după populație. Lista include toate așezămintele omenești cu peste 5000 de locuitori.

Alte localități
Adi Tekelezan
 Afabet
 Areza
Badme
Bisha
Debaysima
 Digsa
 Emba Derho
Felhit
Filfil
 Hazega
 Kudo-Felasi
Matara
 Mai Mine
Mersa Gulbub
Mersa Teklay
Om Hajer
Per Tokar
Quatit
Rehayta
Sebderat
 Tserona
 Tsazega
Zula

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Mongabay - Nr. loc. în Eritrea
 World Gazetteer - Info populație Eritrea
 City Population - Istoric Eritrea

 

Eritreea